Bohlander ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Bohlander (1895–1940), niederländischer Wasserballspieler
 Michael Bohlander (* 1962), deutscher Jurist
 Willy Bohlander (1891–1939), niederländischer Wasserballspieler

Siehe auch:

 Bolander